PXM – kod IATA portu lotniczego Puerto Escondido
 PXM – symbol akcji spółki Polimex-Mostostal